Il concorso individuale maschile di ginnastica artistica dei giochi olimpici di Londra 2012 si è svolto il 2 agosto 2012 presso la The O2 Arena.

Programma

Qualificazioni 

Solo due ginnasti per nazione possono superare il turno. I ginnasti eliminati per questo motivo sono stati:
  Philipp Boy (17°)
  Oleh Stepko (20°)
  Kazuhito Tanaka (22°)
  Sergio Muñoz (26°)

Finale

Ginnastica artistica ai Giochi della XXX Olimpiade